Смешанная сборная Швейцарии по кёрлингу на колясках — национальная сборная команда (в которую могут входить как мужчины, так и женщины), представляет Швейцарию на международных соревнованиях по кёрлингу на колясках. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Швейцарии ().

Результаты выступлений

Зимние Паралимпийские игры 

(данные отсюда:)

Чемпионаты мира 

(данные отсюда:)

Квалификационные турниры на чемпионаты мира 

(данные отсюда:)

Примечания

Ссылки 
 Швейцария — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Швейцарии

См. также 
 Мужская сборная Швейцарии по кёрлингу
 Женская сборная Швейцарии по кёрлингу
 Смешанная сборная Швейцарии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Швейцарии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Швейцарии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Швейцарии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Швейцарии по кёрлингу

Швейцария
Кёрлинг в Швейцарии
Кёрлинг